Rosario Pellecchia – disc jockey, conduttore radiofonico e cantante italiano
 Monte Pellecchia – montagna del Lazio